Die European Trophy 2012 ist die dritte Austragung des gleichnamigen Wettbewerbs, der von den teilnehmenden Eishockeyklubs organisiert und teilweise zur Saisonvorbereitung genutzt wird. Die Vorrunde des Turniers wird zwischen dem 31. Juli und dem 28. November 2012 ausgetragen. Das Finalturnier der acht besten Mannschaften findet vom 13. bis 16. Dezember unter dem Namen Red Bulls Salute in Wien und Bratislava statt.

An der dritten Austragung nehmen insgesamt 32 Mannschaften aus sieben europäischen Nationen teil. Insgesamt sechs neue Mannschaften wurden in die European Trophy aufgenommen. Zudem kehren nach einem Jahr Pause der SC Bern und die ZSC Lions in das Turnier zurück.

Zwei Monate vor Beginn des Turniers zog der tschechische Vertreter HC Slavia Prag seine Teilnahme zurück, begründet wurde dies mit der Aussage „man wolle sich nach der enttäuschenden letzten Saison wieder voll und ganz auf die Liga konzentrieren.“ Als Ersatz sprang der tschechische Extraliga-Neuling Piráti Chomutov ein.

Teilnehmer

Vorrunde 
In der Vorrunde, die zwischen dem 12. August und 28. November 2012 ausgetragen wird, spielen die 32 Mannschaften in vier Divisionen zu je acht Mannschaften. Jede Mannschaft spielt gegen die sieben anderen Mannschaften der Gruppe und zusätzlich ein achtes Spiel gegen den lokalen Rivalen.

North Division

East Division

South Division

West Division

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde zwischen dem 13. und 16. Dezember 2012 unter dem Namen Red Bulls Salute im österreichischen Wien und im slowakischen Bratislava ausgetragen. Die Gastgeber UPC Vienna Capitals und HC Slovan Bratislava sind als zwei der acht Mannschaften automatisch gesetzt. Dazu qualifizierten sich die vier Gruppensieger und die beiden punktbesten Zweiten.

Austragungsorte

Modus 
Die Mannschaften spielten zunächst im Viertelfinale die Teilnehmer des Halbfinales aus. Während die Viertelfinalverlierer in den beiden folgenden Tagen die Plätze 5 bis 8 untereinander ausspielten, ermittelten die siegreichen Teams den Turniersieger.

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Weblinks 
 Homepage der European Trophy
 Homepage des Red Bulls Salute

Einzelnachweise 

Eishockeyveranstaltung 2012